Die European Darts Open war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 25. März 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war zum zweiten Mal die Ostermann-Arena in Leverkusen.

Den Titel sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:7-legs gegen den Vorjahressieger Peter Wright durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  Kim Huybrechts
  Mervyn King
  Ian White
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Kyle Anderson
  Alan Norris

Sieger des UK Qualifier
  Ritchie Edhouse
  Steve Beaton
  Luke Humphries
  John Henderson
  Jonny Clayton
  James Wade
  Richard North
  Adrian Lewis
  Cameron Menzies
  Ryan Meikle
  Justin Pipe
  Luke Woodhouse
  Wayne Jones
  Mark Wilson
  Jamie Hughes
  Martin Atkins
  Chris Dobey
  Darren Johnson

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Vincent van der Voort
  Michael Rasztovits
  Ron Meulenkamp
  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Zwaan
  Jan Dekker
  Dimitri Van den Bergh
  Danny Noppert

Sieger des Host Nation Qualifier
  Gabriel Clemens
  Max Hopp
  Maik Langendorf
  Thomas Junghans

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Tytus Kanik

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 23. März 2018

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Sportveranstaltung in Leverkusen